Slow Down puede referirse a:

 «Slow Down», canción de Larry Williams;
 «Slow Down», canción de Selena Gomez;
 «Slow Down», canción de Douwe Bob;
«Slow Down», canción de Blur;
 «Slow Down Baby», en español «No tan rápido nene», es un sencillo de Christina Aguilera;
 Slow Down, sonido extraño captado en el fondo del Océano Pacífico de origen desconocido.